Мераб Боцвадзе (род. 6 мая 1952, Хашури) — советский грузинский актёр театра и кино. Депутат Парламента Грузии (2004—2008).

Биография 
Родился в 1952 году в Хашури, Грузинская ССР.

В 1974 году окончил Тбилисский театральный университет им. Ш. Руставелли.

В 1974—1994 годах — актёр Тбилисский грузинский театр юного зрителяТбилисского грузинского театра юного зрителя.

В 2004—2008 годах — депутат Парламента Грузии 6-го созыва от партии «Национальное движение — Демократы».

Фильмография 
 1976 — Такая она игра — эпизод
 1984 — Иванко и царь Поганин — Верховный страж
 1988 — Горы дымят — Васкуль
 1992 — Алмазы шаха — эпизод
 1992 — Человек из команды «Альфа» — эпизод
 1992 — Сердца трёх — полицейский

Ссылки 
 მერაბ ბოცვაძე // Парламент Грузии

Выпускники Тбилисского театрального университета
Депутаты Парламента Грузии
Актёры Грузии